

Codici 
 C8 – codice vettore IATA di Chicago Express Airlines
 C-8 – designazione degli aerei USA per DeHavilland Canada C-8 Buffalo

Medicina 
 C8 – ottavo nervo spinale cervicale

Televisione 
 C8, rete televisiva francese del gruppo Vivendi

Altro 
 C8 – un popolare telescopio di tipo Telescopio Schmidt-Cassegrain della Celestron
 C8 – comprensorio delle Valli Giudicarie della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C8 – formato per la carta
 C8 – canale televisivo francese
 C8 – standard IEC di connettore
 Citroën C8 – automobile della Citroën
 Carabina C8 – fucile d'assalto accorciato, versione del Colt Canada C7
 C8 – tomba dell'antico Egitto